Rig steht für:
 Ríg, eine Figur der Edda
 Rig (Veranstaltungstechnik), Aufhängung (Rigging) von Lasten
 Rig (Musik), Musik-Equipment
 Ein virtuelles Skelett in der Animations-Technik, siehe Rigging (Animation)

RIG steht für:
 RegioInfra Gesellschaft, deutsches Eisenbahninfrastrukturunternehmen
 Retinoic acid inducible gene, ein intrazellulärer Rezeptor, siehe RIG-I
 Transocean (Mineralölunternehmen) (NYSE-Code), Schweizer Unternehmen für  Tiefseebohrungen
 Aeroporto de Rio Grande (IATA-Code), Flughafen von Rio Grande (Rio Grande do Sul), Rio Grande do Sul, Brasilien
 Riemenschneider-Gymnasium, Gymnasium in Würzburg

Siehe auch:
 Rieg
 Rigg
 Rik

Abkürzung